Pinchbeck peut désigner :

Personnalités 
 Christopher Pinchbeck (vers 1670 – 1732) : horloger anglais, créateur d'un alliage de zinc et de cuivre portant son nom, le pinchbeck. Il a un fils homonyme (1710-1783).
Daniel Pinchbeck (1966) : auteur américain ;
Ivy Pinchbeck (1898-1982) : historien en économie ;
William Pinchbeck (1831-1893) : pionnier américain.

Localités 
 Pinchbeck : localité anglaise du Lincolnshire ;
 Pinchbeck Engine : un musée de Pinchbeck.

Autres 
Pinchbeck : alliage métallique de cuivre et de zinc.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme